Открито първенство на Швеция 2012 е 4-тото издание на Откритото първенство на Швеция. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в шведския град Бостад от 14 до 22 юли.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл

WTA Тур 2012
Открито първенство на Швеция